Бромид диспрозия(III) — неорганическое соединение, 
соль диспрозия и бромистоводородной кислоты с формулой DyBr,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие газообразного бромистого водорода на опилки диспрозия:

 Бромирование металлического диспрозия:

Физические свойства 
Бромид диспрозия(III) образует бесцветные гексагональные гигроскопичные кристаллы.

Образует кристаллогидрат состава DyBr•x HO.

Литература 
 

диспрозия